Schön eller Schoen kan syfta på:

Personer med efternamnet Schön eller med varianter av detta namn

 Anders Schön (1864–1932), svenskamerikansk tidningsman
 Bosse Schön (född 1951), svensk författare
 Ebbe Schön (1929–2022), svensk litteraturvetare och författare
 Eduard Schön (1825–1879), österrikisk tonsättare
 Edvard Schön (1882–1957), ingenjör
 Fredrik Schön (född 1987), svensk brottare
 Helmut Schön (1915–1996), tysk fotbollsspelare och -tränare
 Holger Schön (1910–1980), svensk vinteridrottare
 Jan Hendrik Schön (född 1970), tysk fysiker
 Johan Schön (1753–1805), grosshandlare verksam i Stockholm
 Lennart Schön (1946–2016), svensk professor i ekonomisk historia
 Nichlas Schön (född 1991), svensk fotbollsspelare
 Nils Schön (1915–2002), svensk politiker, folkpartist
 Theodor von Schön (1773–1856), preussisk politiker
 Wilhelm von Schoen (1851–1933), tysk diplomat

Kultur
 Danke Schoen
 Bei mir bist du schön
 Ein schön Geistlich Sangböck
 Wie schön leuchtet der Morgenstern

Se även
 Schöne
 Schöner

Svenska efternamn
Tyska efternamn